Cheops (farao) - tweede farao van de 4e dynastie van het Oude Egypte 
Zie ook: Piramide van Cheops
 Cheops (gedicht) - gedicht van J.H. Leopold uit 1914 (of eerder)
 Cheops (Arethusa Pers) - bibliofiele uitgave van dit gedicht (1985)
 CHEOPS (studievereniging) - studievereniging in Eindhoven
 CHEOPS (telescoop) - ruimtetelescoop van ESA